Le terme ashura peut désigner 
 Asura : des êtres démoniaques dans la mythologie hindouiste ; 
 Achoura : la commémoration du martyre de l'imam Husayn dans l'islam chiite